

Ямолкіно — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Ямолкіно — присілок, Моргауський район, Чувашія